El CE Jenlai es un equipo de fútbol de Andorra de la parroquia de Escaldes-Engordany que juega en la Segunda División de Andorra, la segunda liga de fútbol en importancia en el país.

Historia 
Fue fundado en el año 2008 en la villa de Escaldes-Engordany bajo el nombre de Atlètic Amèrica, aunque a mediados de su primera temporada cambiaron su nombre por el actual.

Lograron jugar en la Primera División de Andorra por primera vez en el año 2011, aunque en el 2013 descendieron a la Segona Divisió. El club estuvo compuesto inicialmente por jugadores peruanos, por lo que su escudo es una variante del escudo de armas del Perú.

Palmarés 
 Segunda División de Andorra: 1
 2015-16

Equipo 2021

Jugadores extranjeros 

  Carlos Alexander Otiniano Huansi
  Alain Omar Otiniano Huansi
  Max Andre De La Vega Reyes
  Hector Jesus Urrunaga
  Italo "Negro" Urrunaga
  Estephano "Tanque" Urrunaga Orellana
  Eros Canto
  Ronald Aybar Surichaqui
  Isidro Rodríguez Tamay
  Armand Tigua Chancay
  Pedro Jose Tigua Chancay
  Jorge Omar Tigua Chancay
  Luis Pretell Ventura
  David Almir Ignacio
  Teodoro Olortegui Guerrero

  Eric Mainza Rivera
  Luis Pajares Gonzales
  Pedro Romero Alva
  Anghello Landauro Vidal
  Moises Cardenas Yache
  Ricardo Linares Paredes
  Arturo Galindo
  Julio Vargas Rojas
  Johoffer Trujillo
  Karim Acheli
  Jaime Flores
  Ricardo Santiago
  Roger Zambrano Zambrano
  Roger Zambrano Zambrano

Temporadas

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en FAF.ad

Equipos de fútbol fundados en 2008
Equipos de la Segunda División de Andorra
San Julián de Loria
Equipos de fútbol de Andorra